Mount Pleasant peut désigner :

Cinéma et télévision 
 , série télévisée britannique diffusée sur Sky1 depuis 2011
Mount Pleasant, un film de 2006 de Ross Weber avec Kelly Rowan

Géographie

Mount Pleasant, en Australie-Méridionale,

Mount Pleasant, en Arkansas
Mount Pleasant, en Caroline du Nord
Mount Pleasant, en Caroline du Nord
Mount Pleasant, en Caroline du Sud
, dans le Delaware
, en Indiana
, en Indiana
, en Indiana
, en Indiana
Mount Pleasant, dans l'Iowa
, dans le Kansas
, dans le Maryland
Mount Pleasant, dans le Michigan
, dans le Mississippi,
Mount Pleasant, dans l'État de New York,
Mount Pleasant, dans l'Ohio,
Mount Pleasant, en Pennsylvanie,
Mount Pleasant, dans le Tennessee,
Mount Pleasant, au Texas,
Mount Pleasant, dans l'Utah,
, dans le Wisconsin,

RAF Mount Pleasant, une base aérienne.

Mount Pleasant : une localité côtière de la ville de Christchurch, située dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Monuments historiques 
 , monument historique dans le Delaware
 , quartier historique dans le district de Columbia

Homonymie de toponyme